Пари () — спор; заключённое между двумя спорящими условие, по которому проигравший должен выполнить какое-нибудь обязательство.
 Пари — 14-я буква грузинского алфавита.
 «Пари» — рассказ А. П. Чехова.
 «Пари» — российский телесериал 2005 года.
 «Пари» — советский комедийный короткометражный фильм 1974 года, снятый на киностудии «Грузия-фильм».
  () — американский фильм 2007 года.
 «Пари» — фильм 2008 года российского режиссёра Натальи Петровой.
 Пари Паскаля — предложенный математиком и философом Блезом Паскалем аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры.

Топоним 
 Пари — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Пари — бывшая деревня в уезде Вирумаа, Эстония.

Фамилия 
 Пари, Жорж де (1934—2015) — американский портной. Известен как неофициальный «портной президентов».
 Пари, Клаудио (1574 — после 1619) — итальянский композитор эпохи позднего Возрождения и раннего барокко.
 Пари, Мари Огюст (1771—1814) — французский генерал времён революционных и наполеоновских войн.
 Пари, Мати (род. 1974) — эстонский футболист.
 Пари, Фаусто (род. 1962) — итальянский футболист.

Другое 
 «Пари» или «Париж» — французский футбольный клуб.

См. также 
 Пари Сен-Жермен (значения)
 Пари Нижний Новгород
 Пари 13 Атлетико
 Парри
 Париж (значения)